Panthera leo leo désignait auparavant le lion de l'Atlas. De récentes recherches ont invalidé de nombreuses sous-espèces de lion, et Panthera leo leo est désormais considéré comme la sous-espèce africaine.

Panthera leo leo est donc :
 L'ancien nom scientifique du Lion de l'Atlas ;
 Le nom scientifique actuel du Lion d'Afrique.

Homonymie
Expression relative aux félins